Mejorana silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Origanum majorana.
El nombre común de la planta Teucrium capitatum.